Зернер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зернер, Вальтер (1889-1942) — австрийский писатель-авангардист.
 Зернер, Отто (1857-1929) — немецкий художник-импрессионист и пейзажист.